Seznam korpusov z zaporedno številko 32.

Seznam 
 Pehotni
 32. strelski korpus (ZSSR)
 32. korpus (Wehrmacht)
 32. korpus (Ruski imperij)
 32. gardni strelski korpus (ZSSR)
 32. korpus (JLA)

Glej tudi